239-й истребительный авиационный Сталинградский полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 239-й истребительный авиационный полк;
 239-й истребительный авиационный Сталинградский полк;
 181-й гвардейский истребительный авиационный Сталинградский полк;
 181-й гвардейский истребительный авиационный Сталинградский полк ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 35532.

История 
Сформирован в 10 апреля 1941 года, на 22 июня 1941 года базировался в Эзере, входя в состав 6-й смешанной авиационной дивизии, но техники не имел. Личный состав был эвакуирован в тыл, где на вооружение полка поступили самолёты ЛаГГ-3.

В составе действующей армии во время ВОВ с 22 июля 1941 по 4 октября 1941, с 15 ноября 1941 по 24 марта 1942, с 10 июня 1942 по 24 августа 1942, с 23 сентября 1942 по 4 марта 1943 и с 1 июня 1943 по 19 августа 1944 года.

С 22 июля 1941 года действует в районах Рославль, Стодолище, Жуковка, Жиздра, поддерживает группу генерала Качалова (145-я, 149-я стрелковые, 104-я танковая дивизии), прикрывает 209-й штурмовой авиационный полк

В ноябре 1941 года полк перелетел на Северо-Западный фронт, действовал в районе Демянска, а с декабря 1941 года над Волховом, Будогощью, Тихвином, Киришами, поддерживал войска 2-й ударной армии в Любанской операции. В конце марта 1942 года выведен в резерв на переформирование и переобучение, получил самолёты Як-1.

В начале июня 1942 года прибыл на аэродром близ Старого Оскола, действует в районе Касторное, Щигры, Старый Оскол и к концу июня 1942 года в полку уже не оставалось исправных самолётов, остатки полка эвакуировались под огнём через Лиски, Острогожск

В августе-сентябре 1942 года был пополнен и вновь переобучен, на этот раз на самолёты Ла-5 и в конце сентября 1942 года перелетел под Сталинград, в ходе обороны Сталинграда и последующей операции по окружению войск противника действует непосредственно над городом и в окрестностях. В феврале-марте 1942 года действует в Ростовской области, Ставропольском крае. В начале марта 1943 года выведен в резерв, вновь поступил на передовую в июне 1943 года и в июне-июле 1943 года ведёт бои на Кубани и в районе Новороссийска.

В июле 1943 года перелетел на Курскую дугу. На 1 августа 1943 года в полку насчитывалось 29 Ла-5. В ходе Белгородско-Харьковской операции действует в районе Томаровки, Ахтырки, Козычево. В ожесточённых боях полк нёс большие потери, уже на 15 августа 1943 года в полку осталось лишь 5 самолётов, из них не было ни одного исправного (к концу дня 2 было введено в строй) 20 августа и 21 августа 1943 года полк в частности над посёлком Котельва потерял последние исправные самолёты и 22 августа был выведен в резерв фронта. Вновь приступил к боевой работе только в середине октября 1943 года, прикрывал переправы через Днепр и главные силы фронта на Букринском плацдарме, в феврале 1944 года принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции, в марте в Проскуровско-Черновицкой операции, в частности обеспечивая деятельность 202-й бомбардировочной и 264-й штурмовой дивизий.

В мае-июне 1944 года базировался на аэродроме близ города Черновицы, прикрывал район, выполнял отдельные задания по разведке войск и аэродромов в частности в районе города Станислав, в июле 1944 года перелетел в Стрый, где приказом НКО СССР от 19 августа 1944 года № 0270 полк был преобразован в 181-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Подчинение

Командиры 
 майор, подполковник Курочкин Алексей Иннокентьевич, 06.1941 — 30.09.1943
 майор Ванжа Вакула Николаевич, 01.10.1943 — 10.1944
  майор, Мурашев Алексей Андрианович, 10.1944 — 06.1945

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы